Гран-при Франции 2000 года — девятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2000 года. Прошёл на трассе в Маньи-Кур, Франция. Соревнования состоялись 2 июля 2000 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Дэвид Култхард 1:19,479

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции
Спорт во Франции в 2000 году